Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Harsh Mankad che ha battuto in finale Josh Goodall 7-61, 7-64.

Teste di serie 

 Gilles Elseneer (secondo turno)
 Antony Dupuis (semifinali)
 Martin Lee (quarti di finale)
 Arvind Parmar (primo turno)

 Chris Guccione (semifinali)
 Toshihide Matsui (primo turno)
 Luke Bourgeois (primo turno)
 Nicolas Tourte (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2006